NGC 6996 (другое обозначение — OCL 197) — рассеянное скопление в созвездии Лебедь.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6996
Лебедь (созвездие)
Рассеянные скопления